Lucien Lamoureux kan syfta på:

* Lucien Lamoureux (1888–1970), fransk politiker
 Lucien Lamoureux (1920–1998), kanadensisk politiker